Rasant steht für

 Radio Aided Satellite Navigation Technique (RASANT), ein Verfahren, das Differential Global Positioning System-Korrekturdaten über das Radiodatensystem des UKW-Hörfunks in Deutschland und anderen europäischen Ländern übermittelt
 rasant, ein Jugendmagazin der Deutschen Angestellten Gewerkschaft

Abkürzung